Existen diversas localidades con el nombre Plains:

Estados Unidos
Plains (California)
Plains (Georgia)
Plains (Kansas)
Plains (Montana)
The Plains (Ohio)
Plains (Pensilvania)
Municipio de Plains (condado de Luzerne, Pensilvania)
Plains (Texas)
The Plains (Virginia)

Reino Unido
Plains (North Lanarkshire), Escocia.